

Optica 
 Lens (optica), transparant voorwerp om lichtstralen te convergeren of divergeren; zie ook:
 Objectief (optica), ook een lenzenstelsel wordt vaak kortweg 'lens' genoemd
 Objectief (fotografie), idem, maar specifiek voor de fotografie
 Ooglens, een structuur in het oog
 Contactlens, een direct op het oog te plaatsen lens 
 Intraoculaire lens, een operatief in het oog geplaatste lens

Biologie 
 Lens (geslacht), een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie

Plaatsnamen 
 Lens (België), een stad in de Belgische provincie Henegouwen
 Lens (Frankrijk), een stad in het Franse departement Pas-de-Calais
 Lens (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Wallis

Voetbal 
 RC Lens, Franse voetbalclub
 Voetbalvereniging Lenig en Snel (Lens), te Den Haag.
 Jeremain Lens, voetballer
 Sigi Lens, zaakwaarnemer en voormalig voetballer

Zie ook
lenz (doorverwijspagina)